Kolekce může být:

soubor nebo sbírka předmětů stejné povahy nebo účelu
vánoční kolekce, soubor cukrovinek určených pro konzumaci o Vánocích
umělecká kolekce, sbírka uměleckých předmětů
obchodní kolekce, soubor předmětů určený pro společnou obchodní nabídku, vystavování nebo předvádění
kolekce (abstraktní datový typ), soubor objektů (v obecném smyslu, nikoli v užším pojetí objektově orientovaného programování), v němž nezáleží na pořadí prvků (čímž se liší od posloupnosti), a prvky se mohou opakovat (čímž se liší od množiny)
francouzsko-britsko-americký televizní seriál z prostředí módního průmyslu, viz Kolekce (seriál)

Externí odkazy